Mari jezik može označavati:
Mari (bahinemo jezik), sepički jezik iz Papue Nove Gvineje
Mari (austronezijski jezik), austronezijski jezik iz Papue Nove Gvineje
Marijski jezik (mari, čeremiski jezik), uralski makrojezik iz republike Mari, Rusija.